National Basketball League (Estats Units)
 National Basketball League (Canadà)
 National Basketball League (Austràlia)
 National Basketball League (Nova Zelanda)